est la formule brute de plusieurs isomères.

 thiocyanate de méthyle ou CH3-S-C≡N, numéro CAS 
 isothiocyanate de méthyle ou CH3-N=C=S, numéro CAS 
 sulfanylacétonitrile ou HS-CH2-C≡N, numéro CAS